Горный Алтай:
 Горный Алтай — Алтайские горы, горная система на границе России, Монголии, Китая и Казахстана.
 Республика Алтай в составе Российской Федерации, ранее Республика Горный Алтай (1992—93 годах), ранее Горно-Алтайская автономная область.
Горный Алтай — мультфильм

См. также 
 Горно-алтайские языки